Carlo Cellucci – filosofo italiano
 Luigi Cellucci – filologo e storico dell'arte italiano
 Paul Cellucci – politico e diplomatico statunitense